Die Saison 2012/13 der Volleyball-Bundesliga der Männer begann am 15. Oktober 2012 mit dem Eröffnungsspiel vom Meister Berlin Recycling Volleys gegen den Pokalsieger VfB Friedrichshafen und endete mit der letzten Partie des Playoff-Finales am 5. Mai 2013. Deutscher Meister wurde zum fünften Mal das Team von den Berlin Recycling Volleys.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende elf Mannschaften in der ersten Liga:

 Berlin Recycling Volleys
 VC Olympia Berlin
 TV Ingersoll Bühl
 VC Dresden
 evivo Düren
 VfB Friedrichshafen
 Generali Haching
 Netzhoppers KW-Bestensee
 Chemie Volley Mitteldeutschland
 Moerser SC
 EnBW TV Rottenburg

Als Titelverteidiger traten die Berlin Recycling Volleys an. Neu hinzugekommen waren Aufsteiger VC Dresden und das Juniorenteam VCO Berlin mit Sonderspielrecht.

Hauptrunde 
Die Spiele der Hauptrunde fanden zwischen dem 15. Oktober 2012 und dem 23. Februar 2013 statt. Die Männer-Bundesliga setzte sich in der Saison 2012/13 aus elf Mannschaften zusammen, wobei der VC Olympia Berlin mit einem Sonderspielrecht ausgestattet war und zum Ende der Hauptspielrunde aus der Wertung genommen wurde.

Ergebnisse

Tabelle

Play-offs 
Die Mannschaften der ersten sechs Plätze waren für die Play-offs qualifiziert. Die Mannschaften der Plätze sieben bis zehn spielten im Pre-Play-off die beiden letzten Plätze der Play-offs aus. Bis auf das Play-off-Finale und das Play-off-Halbfinale (Best-of-Five-Modus) wurden alle Spiele im Best-of-Three-Modus gespielt. Der beiden Verlierer der Pre-Play-offs spielten im Play-down den Absteiger in die Zweite Liga aus.

Pre-Play-offs

Play-offs

Play-down 

Da der VCO Berlin in der nächsten Saison in der 2. Bundesliga antrat, verblieb der sportlich abgestiegene CV Mitteldeutschland in der 1. Bundesliga.

Spielstätten

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Männer Archiv
  (PDF-Datei; 260 kB)

Einzelnachweise 

2012/13
Volleyballsaison 2012/13